Arterhalt ist ein Begriff, der sich auf die Erhaltung biologischer Arten bezieht, allerdings mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen:
 Artenschutz, der Schutz und die Pflege bestimmter wild lebender Arten durch den Menschen
 Arterhaltung, wissenschaftlich widerlegtes Konzept des Strebens eines Individuums nach Erhaltung seiner Art